Parandalia är ett släkte av ringmaskar. Parandalia ingår i familjen Pilargidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Parandalia